Хосе Карлос Рамирес Суарес (; родился 10 мая 1996 года, Парадас, Испания) — испанский футболист, защитник.

Клубная карьера 
Карлос — воспитанник клуба «Бетис». В 2014 году он был включён в заявку. Для получения игровой практики Хуан выступал за дублёров. В 2015 году Карлос вместе в командой вышел в элиту, хотя не провёл ни одного матча за основу. 29 ноября 2016 года в поединке Кубка Испании против «Депортиво Ла-Корунья» Хуан дебютировал за основной состав. 4 декабря в матче против «Сельты» он дебютировал в Ла Лиге.

Международная карьера 
В 2015 году Карлос в составе юношеской сборной Испании выиграл юношеский чемпионат Европы в Греции. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Достижения 
Международные

 Испания (до 19)
  Чемпион Европы для игроков до 19 лет — 2015

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Beticopedia

Футболисты Испании
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Реал Депортиво»
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Лорка»
Игроки ФК «Луго»